«Э́ван Всемогу́щий» () — американская комедия 2007 года, снятая режиссёром Томом Шэдьяком. Спин-офф комедии 2003 года «Брюс Всемогущий».

Премьера фильма состоялась 21 июня 2007 года в России. В США фильм вышел в прокат на день позже — 22 июня. В начале лета 2007 года фильм был номинирован на премию канала «MTV» в категории «Лучший фильм лета, которого вы ещё не видели».

Теглайн фильма: «Дизайн от Бога. Воплощение… от Него?!»

Сюжет 
Эван Бакстер, которого Брюс Всемогущий заставил нести всякую чушь в прямом эфире, уходит с телевидения, где он работал ведущим новостей. Эван избран в Конгресс США и страстно хочет влиться в политическую элиту. С этой целью он покупает «Хаммер» и переселяется с семьёй в престижный посёлок в пригороде Вашингтона. Неожиданно Эван получает набор инструментов и штабель досок. Через некоторое время появляется и сам отправитель. Им оказывается Бог. Господь приказывает Эвану построить ковчег, так как скоро грядёт потоп. После неудачных попыток избежать Божьего поручения Эван смиряется со своей участью и начинает строительство в окружении сотен животных. Несмотря на давление коллег и насмешки зевак, называющих его «новым Ноем» и «Эваном-бородилой» (кроме ковчега, Бог настаивал на определённом внешнем виде своего ученика, включая бороду, впоследствии седую, и «балахон»), Эвану и его семье удаётся завершить строительство в срок. В назначенный Богом день проходит небольшой дождь, что вызывает новую волну насмешек, к этому добавляется постановление о сносе ковчега как незаконного объекта. В тот момент, когда тяжёлая техника готова снести корабль, вода прорывает плотину и, сметая всё на своём пути, обрушивается на долину. Увидев смертоносный поток, все люди, находящиеся возле ковчега, устремляются в него. Мощная волна поднимает корабль и несёт его, сметая все преграды, к зданию Капитолия. Причалив, Эван в окружении спасённых им людей и зверей выходит к поражённым политикам. В конце фильма Эван привёл свою семью на пикник и поговорил с Господом с глазу на глаз. Он понял своё предназначение и отпускает белую птицу с веточкой в клюве, символизирующую мир и согласие.

В ролях 
 Стив Карелл — Эван Бакстер
 Морган Фриман — Бог
 Лорен Грэм — Джоан Бакстер
 Джонни Симмонс — Дилан Бакстер
 Грэм Филлипс — Джордан Бакстер
 Джимми Беннетт — Райан Бакстер
 Джон Гудмен — конгрессмен Лонг
 Ванда Сайкс — Рита
 Джон Майкл Хиггинс — Марти
 Джона Хилл — Юджин Тенанбаум
 Молли Шэннон — Ив Адамс
 Эд Хелмс — репортёр 29 канала

Русский дубляж 
Режиссёр дубляжа — Алла ГончароваПереводчик — Павел Силенчук

Роли дублировали

 Всеволод Кузнецов — Эван Бакстер
 Дальвин Щербаков — Бог
 Ольга Зубкова — Джоан Бакстер
 Александр Новиков — конгрессмен Лонг
 Ольга Кузнецова — Рита
 Игорь Тарадайкин — Марти
 Никита Прозоровский — репортёр ковчега
 Владимир Ферапонтов — офицер Коллинз
 Игорь Петрусенко — репортёр новостей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 

Фильмы Тома Шедьяка
Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы Spyglass Entertainment
Фильмы о журналистах
Комедийные фильмы на религиозную тему
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы США 2007 года